Die Ordina Open 2008 waren ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in ’s-Hertogenbosch. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 15. bis 21. Juni 2008 statt.

Im Einzel gewann Tamarine Tanasugarn gegen Dinara Safina mit 7:5 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Marina Eraković / Michaëlla Krajicek mit 6:3 und 6:2 gegen Līga Dekmeijere / Angelique Kerber.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch